Malecki ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoni Malecki (1861–1935), russischer Geistlicher
 Edmund Malecki (1914–2001), deutscher Fußballspieler
 Jan Malecki († 1567), polnischer Drucker, lutherischer Geistlicher und Übersetzer der Reformationszeit
 Władysław Malecki (1836–1900), polnischer Maler

Siehe auch:

 Małecki